Пукени има више значења:

 Пукени (Пукени), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Пукени (Мороени), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Пукени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији